Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1933, quarta edizione del torneo, ha avuto come vincitrice la statunitense Elizabeth Ryan che ha battuto in finale la francese Ida Adamoff 6-1, 6-1.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Tornei di tennis femminili nel 1933
Tornei di tennis italiani